Frederik Marcus Knuth er navnet på flere personer:

 Frederik Marcus Knuth (1813-1856) – dansk lensgreve og minister
 Frederik Marcus Knuth (1904-1970) – dansk lensgreve og nazist